Heinrich Kipp ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Kipp (Kupferstecher) (1826–nach 1860), deutscher Kupferstecher
 Heinrich Kipp (Jurist) (1910–1993), deutscher Richter, Ministerialbeamter und Hochschullehrer